Relocation bezeichnet:

 im Dienstleistungsbereich: einen Umzug an einen anderen Wohnort, siehe Relocation Service
 in der Asylpolitik: eine Umsiedlung von schutzbedürftigen Personen innerhalb der EU, siehe Umsiedlung in der Europäischen Union